Mala sangre: Secretos y mentiras en una StartUp de Silicon Valley es un libro de no ficción del periodista John Carreyrou, publicado el 21 de mayo de 2018. Cubre el auge y la caída de Theranos, la startup de biotecnología multimillonaria encabezada por Elizabeth Holmes. El libro recibió elogios de la crítica y ganó el premio Financial Times and McKinsey Business Book of the Year de 2018.

En 2016, se anunció una adaptación cinematográfica protagonizada por Jennifer Lawrence, escrita por Vanessa Taylor y dirigida por Adam McKay.

Desarrollo 
A fines de 2015, Carreyrou comenzó una serie de artículos de investigación sobre Theranos, publicados en The Wall Street Journal sobre la startup de análisis de sangre fundada por Elizabeth Holmes. Los artículos cuestionaron la afirmación de la compañía de poder realizar una amplia gama de pruebas de laboratorio a partir de una pequeña muestra de sangre de un pinchazo en el dedo.  En mayo de 2018, Knopf publicó (en inglés) Mala sangre: Secretos y mentiras en una StartUp de Silicon Valley.

En 2021, Carreyrou lanzó un podcast llamado "Mala Sangre: El Último Capítulo" ("Bad Blood: The Final Chapter" en inglés) que cubre el juicio de Elizabeth Holmes.

Recepción de la crítica 
Si bien Roger Lowenstein de The New York Times admitió que "la presentación de Carreyrou tiene algunos defectos menores", como una cantidad excesiva de personajes y una dependencia ocasional de los estereotipos, concluyó que "tales defectos de ninguna manera restan valor al poder de Mala Sangre"., y que "el autor relata convincentemente cómo se involucró" y "es admirablemente franco sobre su oficio". Añadió: "La descripción que hace el autor de Holmes como un líder maníaco que se vuelve fríamente hostil cuando lo cuestionan es material maduro para un psicólogo; Carreyrou, sabiamente, deja que la evidencia hable por sí misma".  Kevin Nguyen de la revista GQ también llamó "los reportajes de Carreyrou ... exhaustivo, incluyendo entrevistas con más de 150 personas", y dijo que "el libro tropieza un poco en su tercer acto, cuando Carreyrou se presenta y cómo rompió la historia". Sin embargo, continuó diciendo que "estos son pequeños problemas en un libro que dice mucho de la tecnología en general", y que "Mala Sangre es una lectura satisfactoria para cualquiera que quiera un libro lleno de lascivos startupenfreude".  

Charles Harry, del Library Journal, dijo que "el trabajo accesible y claramente escrito de Carreyrou se puede comparar con otra exposición comercial sobresaliente, Den of Thieves de James B. Stewart " y "muy recomendable para todas las colecciones".   Danny Crichton, de TechCrunch, dijo que "los informes tenaces e intrépidos de Carreyrou en The Wall Street Journal finalmente expondrían uno de los fraudes más grandes jamás perpetrados en Silicon Valley" ... Y, sin embargo, lo que encontré en el libro no fue tan emocionante o impactante, sino asombrosamente pedestre". Explicó: "El tono lacónico del WSJ de Carreyrou, con su actitud de 'solo los hechos' ... está puntuado solo ocasionalmente por breves interludios sobre las motivaciones y la psicología de sus personajes", y que "carece del tipo de entusiasmo que hace que los thrillers de negocios como Barbarians at the Gate o Red Notice sean tan atractivos".  

Bill Gates dijo: "Mala Sangre aborda algunas cuestiones éticas serias, pero en última instancia es un thriller con un final trágico. Es una lectura divertida llena de detalles extraños que te dejarán boquiabierto". 

El libro se incluyó en las listas de fin de año, incluida la lista del New York Post los 28 libros más inolvidables de 2018,   NPR's Guide To 2018's Great Reads,   y The New York Times Book Review 's 100 libros notables de 2018. El libro también ganó el Premio al Libro de Negocios del Año 2018 de Financial Times y McKinsey.

Ediciones

Referencias

Citas

Trabajos citados 

 

Libros publicados por Alfred A. Knopf
Libros de no ficción de 2018